

Geografia 
 Boquerón – comune di Panama situato nella provincia di Chiriquí
 Distretto di Boquerón – distretto di Panama situato nella provincia di Chiriquí
 Dipartimento di Boquerón – dipartimento del Paraguay

Zoologia 
 Boquerón – nome volgare in spagnolo del pesce Engraulis encrasicolus, in italiano chiamato acciuga o alice